Hunter (slovensko lovec) je lahko:

Kraji in naselja 
 Hunter, Arkansas
 Hunter, Kansas
 Hunter Township, Minnesota
 Hunter, New York
 Hunter, Severna Dakota
 Hunter, Ohio
 Hunter, Oklahoma
 Hunter, Tennessee
 Hunter, Wisconsin

Ljudje 
 Bill Hunter (*1940), igralec
 David Hunter (1803—1888)
 Evan Hunter (*1926)
 Holly Hunter (*1958), ameriška igralka
 Ian Hunter
 John Hunter (Novi Južni Wales) (1737—1821)
 John Hunter (1728—1793), škotski kirurg
 John Hunter (*1943), novozelandski veslač
 Kim Hunter (1922—2002)
 S. L. Hunter
 William Hunter (anatom) (1718—1783)
 William Hunter (protestant) (1535—1555)
 Robert Hunter

Drugo 
 HMS Hunter